Кирпи́чников — фамилия.

Известные носители 
 
 Кирпичников, Алексей Петрович (1810—1886) — русский купец, меценат и краевед.
 Кирпичников, Анатолий Николаевич (1929—2020) — советский и российский археолог.
 Кирпичников, Валентин Сергеевич (1908—1991) — советский биолог, генетик, Герой Социалистического Труда.
 Кирпичников, Валерий Александрович (род. 1946) — депутат Государственной Думы I созыва.
 
 Кирпичников, Михаил Петрович (род. 1945) — советский и российский биолог.
 Кирпичников, Моисей Эльевич (1913—1995) — советский и российский ботаник.
 Кирпичников, Николай Николаевич (род. 1957) — заслуженный тренер России по настольному теннису.
 
 Кирпичников, Тимофей Иванович (1892—1917/1918) — подпрапорщик, деятель Февральской революции 1917 года в России.

Кирпичникова 
 Кирпичникова, Анастасия Дмитриевна (род. 2000) — российская пловчиха.
 Кирпичникова, Татьяна Сергеевна (1899—1984) — скульптор.

См. также 
 
 
 Кирпищикова